Paul Armstrong – ex calciatore scozzese (n. 1965)
 Paul Armstrong – calciatore irlandese (n. 1978)
 Paul Armstrong – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Paul Armstrong – commediografo, regista e produttore teatrale statunitense
 Paul Armstrong – giocatore australiano di football australiano